Mohamed El-Sayed ist der Name folgender Personen:

* Mohamed El-Sayed (Fußballspieler, I), ägyptischer Fußballspieler 
 Mohamed El-Sayed (Leichtathlet) (1905–??), ägyptischer Leichtathlet 
 Mohamed El-Sayed (Ruderer) (* 1924), ägyptischer Ruderer 
 Mohamed El-Sayed (Basketballspieler) (* 1965), ägyptischer Basketballspieler 
 Mohamed El-Sayed (Hockeyspieler) (* 1981), ägyptischer Hockeyspieler 
 Mohamed El-Sayed (Fußballspieler, 1987) (* 1987), katarischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Mohamed Elsayed (* 1973), ägyptischer Boxer